Geldrischer Erbfolgekrieg steht für:
 Erster Geldrischer Erbfolgekrieg, von 1371 bis 1379
 Zweiter Geldrischer Erbfolgekrieg, von 1423 bis 1444
 Dritter Geldrischer Erbfolgekrieg, von 1538 bis 1543